Ad Visser (presentator)
Ad Visser (doelman)
Ad Visser (verdediger)